Astacoidea är en överfamilj av kräftdjur. Astacoidea ingår i ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Astacoidea 393 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Astacoidea

ca:Cranc de riu
en:Crayfish
es:Cangrejo de río
qu:Apanqura
zh:小龙虾